Orca Symphony No. 1 — четвёртый студийный альбом вокалиста группы System of A Down Сержа Танкяна, издан в 2013 году. Альбом имеет форму классической симфонии, однако отличается звучанием от Imperfect Harmonies.

Об альбоме 
Orca является  первым полным симфоническим альбомом Танкяна. Симфония состоит из четырёх актов, которые были составлены с использованием «нетрадиционных подходов к классической музыке». По словам Танкяна, эта симфония полностью отличается от всех его прежних произведений. Хотя приверженность армянским мотивам наблюдается на протяжении всех четырёх актов. Кроме того, в заключительном акте симфонии играет дудук - армянский народный инструмент.

Список композиций

Список композиций в расширенном издании

Ссылки 

Альбомы 2012 года
Альбомы Сержа Танкяна
Альбомы Serjical Strike Records